Bend (Brits-Columbia), een plaats in de Canadese provincie Brits-Columbia
 Bend (Oregon), een stad in de Amerikaanse staat Oregon

Muziek 
 Opdrukken of "benden", een speeltechniek voor gitaar
 The Bends, een album van de Engelse band Radiohead